Patrice Josset (1950- ), pathologiste et historien de la médecine français
 Raoul Josset (1899-1957), sculpteur français
Patronyme français